Сергеево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Сергеево — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Сергеево — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Сергеево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Сергеево — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Сергеево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Сергеево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Сергеево — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Сергеево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Сергеево — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Сергеево — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Сергеево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Сергеево — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Сергеево — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Сергеево — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Сергеево — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Сергеево — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Сергеево — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Сергеево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Сергеево — деревня в Островском районе Костромской области.
 Сергеево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Сергеево — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Сергеево — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Сергеево — посёлок в Енисейском районе Красноярского края.
 Сергеево — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Сергеево — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Сергеево — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Сергеево — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Сергеево — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Сергеево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Сергеево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Сергеево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Сергеево — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Сергеево — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Сергеево — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Сергеево — деревня в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Сергеево — хутор в Бологовском районе Тверской области.
 Сергеево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Сергеево — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Сергеево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Сергеево — село в Первомайском районе Томской области.
 Сергеево — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Сергеево — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.
 Сергеево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Сергеево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Сергеево-Крынка
 Сергей (значения)